Wasserhaus steht für

Deutschland
 Hochplauensches Wasserhaus, Dresden, Wasserversorgungsbauwerk
Wasserhaus (Chemnitz), Erhebung in Chemnitz-Röhrsdorf
 Wasserhaus (Esslingen), Stauwehr 
 Wasserhaus (Leihgestern), Wasserhochbehälter 
 Wasserhaus (Markt Erlbach), Ortsteil des Marktes Markt Erlbach, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Wasserhaus in Marktschorgast
 Wasserhaus (Pähl), Wasserpumpstation
 Wasserhaus (Warnsdorf) in Warnsdorf (Wüstung)
 Wasserhäuser in Flensburg-Mürwik

Österreich
 Wasserhaus (St. Arbogast) vom Bildungshaus St. Arbogast

Schweiz
 Wasserhaus (Münchenstein), Wohnsiedlung 
 Wasserhaus (Zürich), ehemaliges Kaufhaus
 Wasserkran (Eisenbahn), versorgt Dampflokomotiven mit Wasser für die Dampferzeugung

Siehe auch:
 Am Wasserhäuschen, Ortsteil von Markt Einersheim, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Haus am Wasser
 Haus des Wassers
 Schlosswasserhäuschen